Sustersic, Šusteršič oder Šušteršič ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Šusteršič (1863–1925), slowenischer Rechtsanwalt und Politiker
 Martin Šušteršič (* 1992), slowenischer Fußballspieler